Circumferència d'Apol·loni, lloc geomètric de punts la raó de distàncies dels quals a dos punts fixos és una constant.
 Tamís apol·lonià, fractal format per circumferències inscrites iterativament a un conjunt donat de tres circumferències tangents.